Se denomina antecedente al sustantivo, nombre propio o sintagma nominal anterior a la que hace referencia un pronombre relativo o determinante relativo. Por ejemplo, en la oración compuesta El libro que me prestaste era muy bueno, el antecedente del pronombre relativo que es el sintagma nominal el libro.

Referencias 

Sintaxis